Макрис () — греческая фамилия. Известные носители:

 
Макрис, Константин — греко-американский кинооператор, режиссёр телевидения и телепродюсер.
Макрис, Мемос (1913—1993) — известный греческий и венгерский скульптор.
 Макрис, Орестис (1898—1975) — греческий актер комедийного жанра начала 20 века.